Первомайська міська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Первомайська міська рада — Луганська область, м. Первомайськ
 Первомайська міська рада — Миколаївська область, м. Первомайськ
 Первомайська міська рада — Харківська область, м. Первомайський